Deurer ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Deurer (1806–1847), deutscher Historienmaler und Poststallmeister in Mannheim
 Peter Ferdinand Deurer (1777–1844), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Wilhelm Deurer (1780–1858), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Wolfgang Deurer (1934–2023), deutscher Architekt und Denkmalpfleger, Dombaumeister in Wesel

Siehe auch:
 Theurer